Weyde ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Weyde (* 1984), deutsche Theaterregisseurin
 Edith Weyde (1901–1989), österreichische Chemikerin und Erfinderin
 Gerhard van der Weyde, niederländischer Gelehrter (um 1790)
 Jan van Weyde (* 1979), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Julius Weyde (1822–1860), deutscher Genre-, Landschafts- und Porträtmaler

Siehe auch:
 Weide (Begriffsklärung)